Врадіївка — селище міського типу, Первомайський район, Миколаївська область
 Врадіївка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці на лінії Побережжя — Підгородна